Zonitidae é uma família de gastrópodes que inclui pequenos caracóis terrestres pulmonados peretencentes à superfamília Zonitoidea (da qual é a única família).

Géneros
Os géneros incluídos na família Zonitidae são:

 Aegopis Fitzinger, 1833
 Allaegopis Riedel, 1979
 Balcanodiscus Riedel & Urbanski, 1964
 Brazieria Ancey, 1887
 Doraegopis Riedel, 1982
 Meledella Sturany, 1908

 Paraegopis Hesse, 1910

 Retinella Fischer, 1877
 Thasiogenes Riedel, 1998
 Troglaegopis Riedel & Radja, 1983
 Turcozonites Riedel, 1987
 Zonites Montfort, 1810 - género tipo

Cladograma 
O seguinte cladograma mostras as relações filogenáticas entre esta família e um conjunto de famílias aparentadas do clado limacoide:

Referências 
 Riedel A. The Zonitidae of Greece. Fauna Graeciae V. 194 pp.
 Schileyko A. A. (2003). "Treatise on recent terrestrial pulmonate mollusks. 10. Ariophantidae, Ostracolethaidae, Ryssotidae, Milacidae, Dyakiidae, Staffordiidae, Gastrodontidae, Zonitidae, Daudebardiidae, Parmacellidae". Ruthenica, Supplement 2. 1309-1466.

Ligações externas

Stylommatophora